Следва списък с теленовелите и сериалите, произведени от мексиканската медийна компания Телевиса през 2000-те години.

Теленовели и сериали по години